L'almirall Katrina Cornwell és un personatge fictici de la sèrie Star Trek: Discovery interpretat per l'actriu Jayne Brook. Va ser capturada pels klingon quan liderava una missió diplomàtica substituint a Sarek, que s'estava recuperant de les ferides d'un atemptat que havia sofert. Va ser transferida a la nau Sarcophagus i torturada, tot i que no va donar ninguna informació als seus torturadors. Va ser rescatada per L'Rell, ja que volia desertar cap a la Federació. Ambdues van ser rescatades per Tyler i Burnham que s'hi havien infiltrat per una altre missió. Un cop a bord de la USS Discovery, Cornwell va ser enviada a la base estel·lar 88 per recuperar-se de les seqüeles de la tortura.

Referències 

Personatges de Star Trek: Discovery